Protohippus — вымерший род трёхпалых лошадей, который обитал в Северной Америке с конца миоцена до раннего плиоцена, приблизительно от 14 до 6 миллионов лет назад.

Эти звери были ростом с современного осла. Судя по строению черепа и зубов Protohippus были ближайшими родственниками рода Calippus.

Виды 
  Protohippus vetus
  Protohippus perditus
  Protohippus supremus (синоним Protohippus simus)
  Protohippus gidleyi

Примечания 

Вымершие лошадиные
Млекопитающие миоцена
Млекопитающие плиоцена
Ископаемая фауна Северной Америки